Иванян (арм. Իվանյան) — армянская фамилия.

Персоналии 
 Иванян, Александр Николаевич (1945—2017) — заслуженный деятель науки РФ, заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор.
 Иванян, Елена Павловна (Сеничкина; род. 1959) — российский филолог, специалист по русскому языку.
 Иванян, Христофор Иванович (1920—1999) — генерал-лейтенант, советский и армянский военный деятель.
 Иванян, Эдуард Александрович (1931—2012) — российский политолог, историк-американист.

Топонимы 
 Иванян (Ходжалы) — населенный пункт в Нагорном Карабахе.